Amli steht für:
 Amli (Indien), Ort im Unionsterritorium Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu, Indien

Åmli steht für:
 Åmli, Kommune im Fylke Agder, Norwegen